

Patronyme
 Jean-Louis Caffier (1956-), est un journaliste français
 Lorenz Caffier (1954- ), est un homme politique allemand. 
 Michel Caffier (1930-2021), est un journaliste et écrivain français, père de Jean-Louis Caffier

Homonymie
Homonymie de patronyme